Малена:
 «Малена» — итальянский фильм 2000 года.
 Эрнман, Малена (род. 1970) — шведская оперная певица меццо-сопрано.
 Малена (певица) (род. 2007) — армянская певица, победительница Детского Евровидения — 2021.